Ilija Georgiev (1925) bolgár kosárlabdázó, olimpikon
 Ilija Georgiev (1963) bolgár kötöttfogású birkózó, olimpikon